Kicking ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kicking (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortsteil von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kicking (Gemeinde Arnreit), Ortsteil von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kicking (Gemeinde Peilstein), Katastralgemeinde von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kicking (Gemeinde St. Oswald), Ort bei St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kicking (Gemeinde Wernstein), Ortsteil von Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
Shin-Kicking